

Cinema 
 L'Inferno – film del 1911 diretto da Giuseppe Berardi e Arturo Busnengo
 L'Inferno – film del 1911 diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan
 L'inferno (Dante's Inferno) – film del 1924 diretto da Henry Otto
 L'inferno (L'enfer) – film del 1994 diretto da Claude Chabrol

Letteratura 
 L'inferno (The Swimming Pool) – romanzo di Mary Roberts Rinehart del 1952

Musica 
 L'inferno – singolo di Nina Zilli del 2009, dall'EP Nina Zilli

Pagine correlate 
Inferno (disambigua)